Жуан Педро Жералдино дос Сантос Галван (; 9 марта 1992, Ипатинга) — итальянский и бразильский футболист, атакующий полузащитник. Игрок турецкого клуба «Фенербахче» и сборной Италии.

Биография 
Жуан Педро родился в семье плотника и домохозяйки. Помимо него у семьи было ещё три брата, один из которых, Жордан, также стал футболистом.

Он начал карьеру в клубе «Атлетико Минейро», куда перешёл в апреле 2006 года. 23 мая 2010 года он дебютировал в основном составе команды в игре с «Атлетико Паранаэнсе», выйдя на замену на 85 минуте встречи. А через три дня он дебютировал в стартовом составе команды в игре с «Гремио». После этого дебюта, главный тренер команды, Вандерлей Лушембурго, стал доверять молодому игроку. Он же перевёл его с позиции второго форварда в атакующие полузащитники.

28 августа 2010 года итальянский клуб «Палермо» заинтересовался молодым бразильцем. Два дня спустя с ним был заключён контракт на 5 лет с заработной платой в 200 тыс. евро за сезон. 16 сентября он дебютировал в составе команды в матче Лиги Европы с пражской «Спартой», заменив Николу Ригони.

28 августа 2011 года дебютировал за «Пеньяроль» в гостевой игре Апертуры чемпионата Уругвая против «Серро-Ларго». Жуан Педро сыграл 66 минут и был заменён на Родриго Пасторини.

Личная жизнь 
28 сентября 2010 года Жуан Педро женился на девушке Алине.

Достижения 
 Вице-чемпион Уругвая: 2011/12
 Обладатель Рекопы: 2012
 Обладатель Кубка Бимбо: 2012

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на gazzetta.it

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Эшторил-Прая»